Летен люляк, още пеперуден храст или Будлея (Buddleia, Buddleja), e род екзотични храсти, които обединяват повече от 100 вида, разпространени предимно в тропическите и субтропическите региони на планетата.

Списък на видове будлея и естествено срещащи се хибриди

Източници